Colin Jackson (1921–1981) – brytyjski polityk
 Colin Jackson (1946–2015) – szkocki piłkarz
 Colin Jackson (ur. 1967) – brytyjski lekkoatleta